Dragana Milošević Kuraica (Čačak, 26. april 1986) srpska je filmska, televizijska, pozorišna i glasovna glumica.

Biografija 
Rođena je 26. aprila 1986. godine u Čačku. Završila je fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Sinhronizuje crtane filmove u studijima Laudvorks, Oblakoder, Solo, Sinker Media, Gold Digi Net, Blu Haus i Studio od 2013. godine i glumi u radio dramama za Radio Beograd od 2015. godine. Glumila je u narodnom pozorištu u Beogradu od 2008. do 2014. godine.

Uloge

Uloge u sinhronizacijama

Reference

Spoljašnje veze 

 

Рођени 1986.
Чачани
Српске глумице
Српски гласовни глумци
Биографије живих особа